Tisovec (okres Rimavská Sobota), een stad in Slowakije
 Tisovec (okres Chrudim), een gemeente in Tsjechië
 Tisovec (Dobrepolje), een plaats in Slovenië